Джеймс Гибсон () — американский астроном, первооткрыватель комет и астероидов, который в настоящее время работает в Лаборатории реактивного движения. В период 1989 по 1994 год в Паломарской обсерватории им было обнаружено в общей сложности 26 астероидов, в том числе астероида (1943) Антерос из группы Амура и юбилейного стотысячного астероида (100000) Астронавтика.

В знак признания его заслуг одному из астероидов было присвоено его имя .

См. также 
 Рольф Апицш
 Мигель Ицигсон
 Михал Кочер

Примечания 

Википедия:Биографии современников
Учёные по алфавиту
Астрономы по алфавиту
Астрономы XX века
Астрономы XXI века
Астрономы США
Первооткрыватели астероидов